Windhain bezeichnet:

 Windhain, Weiler von Nieder-Ohmen (Gemeinde Mücke), Vogelsbergkreis, Hessen
 Windhain (Taunus) (629,3 m), Berg im Taunus, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Windhain (Rothaargebirge) (617,8 m), Berg im Rothaargebirge östlich von Wingeshausen, Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW